Chondrogaster är ett släkte av svampar. Chondrogaster ingår i familjen Mesophelliaceae, ordningen Hysterangiales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Chondrogaster